Comuna puede referirse a:

Entidades administrativas y movimientos sociales
 Comuna medieval, entidad propia de la Edad Media en Europa.
 Comuna, denominación que en algunos países (commune en francés, comune en italiano, kommune en lenguas germánicas) se da a una subdivisión administrativa (zona urbana, rural o mixta) equivalente al municipio.
 Comunas argentinas (véase :Categoría:Comunas de Argentina).
 Comunas de la Ciudad de Buenos Aires, unidades administrativas de dicha ciudad, con características particulares.
 Comunas chilenas.
 Comunas colombianas.
 Comunas noruegas.
 Comunas danesas.
 Comunas suecas.
 Comunas luxemburguesas (véase :Categoría:Comunas de Luxemburgo).
 Comunas italianas.
 Comunas suizas.
 Comunas belgas.
 Comunas francesas.
 Particularmente, la Comuna de París (la institución gobernada desde el Hôtel de ville de Paris), que por extensión dio nombre a los gobiernos revolucionarios franceses de 1792 y 1871.
 Primera Comuna de París (durante la Revolución francesa).
 Segunda Comuna de París (tras el asedio de París en la Guerra franco-prusiana).
 Distintos conceptos denominados en honor de esta (véase Comuna de París (desambiguación)).
 La comuna de París, título de distintos ensayos de Marx, Engels y Lenin.
 Comuna (sociología), comunidad basada en principios colectivistas
 Comuna (anarquismo), comuna autónoma o municipio libre, unidad de población básica que se une a otras a través del principio federativo.
 Comuna (socialismo), organización política popular de carácter local basada en la cooperación.
 Comuna de Bakú (1918).
 Comuna popular (人民公社 rénmín gōngshè) organización campesina maoísta promovida durante el "Gran Salto Adelante" (大跃进 Dayuejin, 1958-60) -véase Gran Salto Adelante-.
 Comuna sectaria, proyectos de vida en común de sectas (véase secta)
 Comuna hippie, proyectos de vida en común de colectivos hippies desde los años 1960 (véase hippie)
 Proyectos similares de otros movimientos alternativos
Kommune 1 (Berlín occidental, 1967-1969)
Kommune 2 (Berlín occidental, 1967-1968)
Ciudad libre de Christiania (desde 1971)
comunidad intencional
neorruralismo
ecoaldeas
movimiento okupa

Topónimos
Cys-la-Commune, localidad francesa en el departamento de Aisne.
Comuna del Camp, antigua comarca española en la actual provincia de Tarragona.
Grenier de Commune, cumbre de los Prealpes franceses (2275 m).

Otros
 Commune (revista), editada en París entre 1933 y 1939.
 Kommune. Forum für Politik, Ökonomie und Kultur, revista alemana editada entre 1983 y 2012. 
 La Comuna (grupo de rock mexicano).

Notas

Comunas